Crna Gora:
 Velestovo (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje

Makedonija:
 Velestovo (Ohrid, Makedonija), naselje u općini Ohrid